Муле́н (, буквально — «Млини») — французький топонім:
 Мулен — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Мулен — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Мулен — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє

Прізвище 

 Жан Мулен (1899—1943) — герой Руху Опору у Франції, очолював Національну раду Руху Опору.
 Жессі Мулен ( 1986) — французький футболіст, воротар клубу «Сент-Етьєн»

Див. також 
 Мулен Руж (значення)
 «» — французький телесеріал, що знімався в 1976—2008 рр.